Étaules puede referirse a: 

 Étaules, comuna francesa situada en Charente Marítimo; o
 Étaules, comuna francesa situada en Côte-d'Or.